Моско́вский Кремль — многозначное словосочетание.
 Московский Кремль — древнейшая часть Москвы.
 Московский Кремль (музей-заповедник).
 «Московский Кремль» — одно из яиц Фаберже.

См. также 
 Кремль (значения)